Sendeturm Künzell steht für:

 Sendeturm Künzell (Hessischer Rundfunk)
 Sendeturm Künzell (DFMG)